Паскаль Боницер () — французский сценарист, режиссёр, актёр и бывший кинокритик журнала «Кайе дю синема».

Биография 
С 1967 года написал сценарии к 47 фильмам и снялся в 30 кинокартинах. Получил известность в вышедшем в 1978 году фильм Рауля Руиса «».

Фильмография

Примечания